«Авантюра» — российско-украинская комедия 1995 года режиссёра Виталия Макарова.

Сюжет 
В средиземноморский круиз на борту теплохода «Фёдор Шаляпин» отправляется Олег Никитин, бывший полковник КГБ, на чьё имя в швейцарском банке положены деньги ЦК КПСС, он должен их снять по заданию ФСБ. На теплоходе в контакт с ним входят украинка Анна и белорус Фёдор, которые также оказываются агентами спецслужб бывших союзных республик, а ныне независимых государств, руководство которых знает о деньгах… Однако, руководители ФСБ, СБУ и белорусского КГБ — давние знакомые, сослуживцы-фронтовики, а агенты — их родственники: Олег — сын генерала ФСБ, Анна — внучка генерала СБУ, а Фёдор — племянник белорусского генерала. Ситуация осложняется, когда «в игру» входит греческий миллионер Парикатис, который оказывается агентом Западных спецслужб, и по прибытии в порт захватывает Олега, Анну и Фёдора. Но переводчица Паприкатиса — тоже агент, дочь полковника ГБ Казахстана. Вырвавшись из лап вражеских спецслужб агенты подписывают «Евразийское соглашение» — деля деньги поровну.

В ролях 
 Борис Щербаков — Олег Никитин
 Анна Тихонова — Анна Мельник
 Владислав Демченко — Фёдор Корзун
 Михаил Светин — Паприкатис, греческий миллионер
 Екатерина Двигубская — Лола Аришкина, переводчица
 Вячеслав Тихонов — Вячеслав Васильевич Тихонов
 Евгений Меньшов — Андрей Степанов, капитан корабля
 Юрий Саранцев — Иван Иванович, российский генерал ФСБ
 Юрий Горобец — Тарас Тарасович, генерал СБУ
 Павел Винник — белорусский генерал КГБ
 Эльдор Уразбаев — Юрий, сотрудник ГБ Казахстана
 Владимир Смирнов — офицер КГБ
 Владислав Ковальков — ''следователь

Критика 
…диалоги, на мой взгляд, лишены остроумия, а характеры персонажей — плоски и неинтересны. …отсутствие профессионализма дает о себе знать во всех компонентах картины…

Примечания

Литература 
 Авантюра // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 12

Фильмы России 1995 года
Фильмы Украины 1995 года
Кинокомедии России
Кинокомедии Украины
Фильмы о спецслужбах